Bosznia-Hercegovina
Lepenica, falu Kiseljak községben, a Közép-Boszniai kantonban
Lepenica, falu Rogatica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Lepenica, falu Tešanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Lepenica a Fojnica mellékvize

 Horvátország
Lepenica falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében

 Szerbia
Lepenica falu Vladičin Han községben, a Pčinjai körzetben
Lepenica a Nagy-Morava mellékvize